Миха́й (Михаи́л) Ермола́евич Волонти́р (; 9 марта 1934, с. Глинжены, жудец Орхей, Бессарабия, Королевство Румыния — 15 сентября 2015, Кишинёв, Молдавия) — советский и молдавский актёр театра и кино, театральный режиссёр, певец. Лауреат Государственной премии Молдавской ССР (1976) и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1980). Народный артист СССР (1984). Кавалер молдавского ордена Республики (2012).

Наиболее известен благодаря киноролям цыгана Будулая и прапорщика Волентира.

Биография 
Родился 9 марта 1934 в селе Глинжены, находившемся в тот момент в составе Королевства Румыния (ныне в Шолданештском районе Молдавии).

По свидетельству самого актёра, родился он в доме лесника Ермолая Мелентьевича Волинтира, близ коммуны Олишканы жудеца Орхей. Позже, при смене документов в сельсовете было искажено не только название административной единицы, но и фамилия. Все семьи в селе Глинжены, чьи фамилии были Волинтир, стали зваться Волонтир.

В 18 лет стал преподавать в сельской школе, в селе Попоуцы. В 1955 году окончил Оргеевское педагогическое училище и стал заведующим клубом в селе Липчены Резинского района.

В 1957 году, после республиканского смотра самодеятельности, был приглашён в учебную актёрскую группу Музыкально-драматического театра имени Александри в Бельцах (ныне Национальный театр имени Василе Александри), а позже стал актёром этого театра.

Его дебютом в театре была роль фигуранта в комедии «Кирица в Яссах» В. Александри. Сыграл в театре более 120 главных ролей.

Пел на сценах театра и эстрады, в кинофильмах, на радио и телевидении. В его фонотеке более 50 песен, многие из которых стали шлягерами.

Начал сниматься в кино в 1967 году. Широко известен фильм «В зоне особого внимания» (1977), в котором сыграл одну из главных ролей (прапорщик Волентир). В 1981 году на экраны вышел фильм-продолжение «Ответный ход», где главные роли сыграли те же актёры.

Наиболее широкую известность принёс многосерийный фильм «Цыган» (1979), в котором актёр сыграл роль цыгана Будулая, скитающегося по свету в поисках свободы и счастья. Фильм имел большой успех у зрителей, и в 1985 году вышло продолжение — «Возвращение Будулая».

Несмотря на всесоюзную известность и славу, он никогда не покидал свой город Бельцы, где продолжал играть и заниматься режиссурой в Национальном театре имени Василе Александри. В 2009 году поставил там музыкальную комедию по пьесе «Сон в майскую ночь» Б. Хашдеу.

Депутат Верховного Совета Молдавской ССР XII созыва (1990—1993), единогласно принявшего Декларацию о независимости Республики Молдова 27 августа 1991 года. Национал-демократ. Как сторонник молдавской государственности, выступал в Верховном Совете Молдавской ССР (в апреле 1990 года) против «проклятых русских оккупантов» и за «культурный молдавский язык». В дальнейшем, после того, как вспыхнула война в Приднестровье, просил прощения у своих зрителей за резкие слова в адрес русскоязычного населения Молдавии.

Член Союза кинематографистов СССР.

В 2014 году на экраны вышел первый документальный фильм о жизни и творчестве М. Волонтира.

В последние годы жизни страдал сахарным диабетом, осложнившимся диабетической ангиопатией и ретинопатией. Начиная с конца 1990-х годов перенёс несколько операций. Операции проводились в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. Денежную помощь актёру оказывали Правительство Москвы, Республики Молдова, российские предприниматели, театральная общественность страны и верные поклонники его творчества со всех уголков бывшего Союза.

Перед смертью более двух месяцев находился на постоянном стационарном лечении в больнице города Бельцы, затем в Республиканской клинической больнице в Кишинёве, где скончался 15 сентября 2015 года (по другим источникам — 14 сентября в Бельцах). Похоронен на Центральном (Армянском) кладбище в Кишинёве.

Семья 
 Жена — Ефросинья Алексеевна Добындэ-Волонтир, актриса Национального театра имени Василе Александри
 Дочь — Стелла, дипломат, служит консулом в посольстве Молдовы в Испании

Награды и звания 
 Народный артист Молдавской ССР (1974)
 Народный артист СССР (1984)
 Заслуженный гражданин Республики Молдова () (2011) — по случаю 20-й годовщины со дня провозглашения независимости Республики Молдова и в знак глубокого признания особого вклада в утверждение государственности Республики Молдова
 Государственная премия Молдавской ССР (1976) — за исполнение главной роли в фильме «Дмитрий Кантемир» (1974)
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1980) — за исполнение роли прапорщика Волентира в фильме «В зоне особого внимания» (1977)
 Орден Республики (Молдова, 2012)
 Медаль «За гражданские заслуги» (Молдова, 1996) — в связи с пятой годовщиной принятия Декларации о независимости Республики Молдова и в знак признания существенного вклада в провозглашение Республики Молдова суверенным, независимым и демократическим государством
 Лучший актёр XX века в молдавском кино (Академия наук Молдавии, 2000)
 «Почётный доктор» («Doctor honoris causa») (Академия наук Молдавии, 2009)
 Премия «Выдающаяся личность страны» (Театральный союз Молдовы (UNITEM), 2013)
 Премия «10 для Молдовы» в номинациях «Актёры и режиссёры» и «Самый любимый молдаванин», присуждённой в рамках кампании Publika TV «Десятка для Молдовы» (2013)
 Звание «За заслуги в продвижении культурных ценностей Республики Молдова»
 Почётные грамоты Международного конкурса имени Иона Караджале (за режиссуру и лучшую мужскую роль в пьесе «Напасть» по И. Караджале)
 Почётный гражданин города Бельцы (2001)
 Почётный гражданин Шолданештского района (2012)
 Почётный гражданин Кишинёва (2014)

Роли 
 «Напасть» И. Л. Караджале — Ион Небунул
 «Эзоп» («Лиса и виноград») Г. Фигейредо — Эзоп
 «Ханума» А. А. Цагарели — князь Пантиашвили
 «Воевода-деспот» В. Александри — Деспот-Водэ

Фильмография 

  — Нужен привратник — Иван Турбинкэ, солдат
  — Это мгновение — Михай Адам, лётчик
  — Десять зим за одно лето — Илие
  — Один перед любовью — Обадэ
  — Крутизна — Андрей Спиря
  — Четвёртый — Бонар
  — Это сладкое слово — свобода! — Карлос Каро
  — Мосты — Петраке
  — Дмитрий Кантемир — Дмитрий Кантемир, государственный деятель, философ и лингвист (озвучил Владимир Костин)
  — Мужчины седеют рано — Андрей Иванович Рэзлог, офицер (озвучил Юрий Соловьёв)
  — В августе 44-го… — Свирид (не был завершён)
  — Звук свирели — Джабраил
  — Не верь крику ночной птицы — Ион
  — В зоне особого внимания — Александр Иванович Волентир, гвардии прапорщик ВДВ (озвучил Николай Губенко)
  — Сказание о храбром витязе Фэт-Фрумосе — Птицелов
  — Корень жизни — Лукьян Батыр, председатель колхоза
  — Кентавры — Эваристо
  — Агент секретной службы — Игнат Валуцэ
  — Цыган — Будулай Романов, отец Ивана, возлюбленный Клавдии, цыган
  — Безответная любовь — любовник Ларисы, доктор
  — От Буга до Вислы — Пётр Петрович Вершигора, командир партизанского соединения, партизан-ковпаковец (озвучил Павел Морозенко)
  — Ответный ход — Александр Иванович Волентир, гвардии прапорщик ВДВ, замкомвзвода «Южные»
  — Единственный мужчина — Михаил Михайлович Клушин
  — Оленья охота — Головин (озвучил Валерий Рыжаков)
  — Эта мужская дружба — Антон Греку
  — Случай в квадрате 36-80 — Сергей Николаевич Скиба, штурман экипажа, капитан авиации
  — Будь счастлива, Юлия! — Раду
  — Обвинение — Владимир Сергеевич Ярош, следователь по особо важным делам
  — Я за тебя отвечаю
  — Возвращение Будулая — Будулай Романов, отец Ивана, возлюбленный Клавдии, цыган
  — Следы оборотня — Уго Винчеро
  — Верными останемся — Родригес
  — Стук в дверь — Ваня Медведь
  — Виновата ли я? — Саня
  — Чандра — киномеханик

Примечания

Ссылки 

 Цыганское счастье Михая Волонтира
 «Цыгану» Михаю Волонтиру спасли зрение

 Московские врачи спасли жизнь Михая Волонтира

Народные артисты Молдавской ССР
Персоналии:Бельцы
Почётные граждане Бельц
Почётные граждане Кишинёва
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР
Депутаты парламента Молдавии
Члены Союза кинематографистов СССР
Персоналии:Молдова-фильм
Похороненные на Центральном (Армянском) кладбище